A20, A-20 ou A.20 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.20, un avion de chasse tchèque ;
 Douglas A-20 Havoc, un avion polyvalent américain ;
 Neptuno (A-20) un navire ravitailleur de sous-marins  de l'armada espagnole ;
 A-20, un prototype de char soviétique, qui deviendra plus tard le célèbre T-34.

Informatique 
 Au  bit d'adresse d'un bus sur les PC, qui pouvait être utilisé à d'autres fins sur les machines ayant moins de Mio de mémoire - c'était pour cette raison le nom d'une option du BIOS ;
 ARM Allwinner A20, un system-on-chip.

Médecine 
 Peste d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A20, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Transport 
Aéronautique
 Aeroprakt A-20, un ULM du constructeur ukrainien Aeroprakt ;
 Fiat A.20, moteur d'avion V12 du constructeur italien Fiat Aviazione.

Autoroutes 
  Autoroute allemande A20 reliant Bad Segeberg à la région de l'Uckermark ;
  Autoroute algérienne A20 reliant Ahnif à Seddouk ;
  Autoroute française A20 reliant Vierzon à Montbartier ;
  Autoroute italienne A20 reliant Messine à Palerme ;
  Autoroute kazakh A20 reliant Temirtaou à Bugas ;
  Autoroute néerlandaise A20 reliant Westland à Gouda ;
  Autoroute portugaise A20, ceinture régionale interne de Porto ;
  Autoroute québécoise 20 reliant Rivière-Beaudette à Mont-Joli.

Routes
  Sturt Highway, une route en Australie ;
  Route britannique A20 reliant Londres à Douvres ;
  route nord-irlandaise A20 reliant Belfast à Portaferry.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de débouché sur un quai ou une berge en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres